Svetovni pokal v alpskem smučanju 1972 je šesta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 3. decembrom 1971 in 19. marcem 1972. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Annemarie Pröll in Gustav Thöni.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1972
1972 v športu